Torre BBVA puede hacer referencia a:

 Torre del Banco de Bilbao, actualmente Castellana 81, en AZCA, Madrid (España).
 Torre Banco de Vizcaya, actualmente Torre Bizkaia, en la Plaza Circular, de Bilbao (España).
 La Torre BBVA, en la avenida Balboa, Panamá.
 La Torre BBVA en Buenos Aires, sede del banco en Argentina.
La Torre BBVA en la Ciudad de México, sede del banco homónimo en México.